Рубікон:

 Рубікон — лінія, межа, що відділяє кого-, що-небудь від когось, чогось.
 Рубікон — невеличка річка в Італії
 Рубікон (2010) — американський телесеріал
 Рубікон - білоруський радянський художній фільм 1930
 Рубікон - місто в США, в Вісконсин
 Рубікон - футбольний клуб з Києва

Примітки